Hamerský potok je jméno, které nese několik vodních toků:

 Hamerský potok (přítok Jizerky) – levostranný přítok Jizerky v okrese Semily
 Hamerský potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Hamerský potok (přítok Mže) – levostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Hamerský potok (přítok Nežárky) – levostranný přítok Nežárky v okresech Jihlava a Jindřichův Hradec
 Hamerský potok (přítok Přísečnice) – pravostranný přítok Přísečnice v okrese Chomutov
 Hamerský potok (přítok Svitávky) – pravostranný přítok Svitávky v okrese Česká Lípa
 Hamerský potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Český Krumlov
 Hamerský potok (přítok Vydry) – pravostranný přítok Vydry v okrese Klatovy